Governo Cavour I (4 novembre 1852 – 4 maggio 1855) del Regno di Sardegna
Governo Cavour II (4 maggio 1855-19 luglio 1859) del Regno di Sardegna
Governo Cavour III (21 gennaio 1860-23 marzo 1861) del Regno di Sardegna
Governo Cavour IV (23 marzo 1861-12 giugno 1861) del Regno d'Italia